Сегхаломский район () — район медье Бекеш, Венгрия. В состав района входит 13 населённых пунктов, в которых, по данным на 2005 год, проживает 41 436 жителей. Администрация района располагается в городе Сегхалом.

Населённые пункты 

Районы Бекеша